«История пьяного мастера» (, букв. Пьяный рыцарь, нищий Соу ) — гонконгский комедийный фильм с боевыми искусствами режиссёров Нгай Хойфун и  1979 года. Фильм также известен под названием «Благословение старому вину».

Сюжет 
 преподаёт своё искусство кунг-фу своим ученикам — Кам Фа и Чхён. В прошлом, враг нищего, Чань Пиу, и его брат, Пантера, начинают создавать проблемы для Соу и вынуждают его переехать. Чань Пиу и его брат прибывают в город. Он помогает владельцу казино жениться на Кам Фа против её воли, что приводит к противостоянию между давними врагами.

В ролях 
  — Кам Фа
  — Чи Вай
 Юнь Сиутхинь — 
 Юнь Лункхёй — Чхён
  — Чань Пиу
  — молодой господин
 Джонни Чён — владелец казино
 Сань Куай — Пантера
 Ма Цзяньтан
 Май Кэй
  — дядя Кхау
 Ван Ханьчэнь
 Вон Тхитхун
 Че Тэй

Съёмочная группа 
 Компания: Golden Tripod Film Co., Hong Kong
 Продюсер: Си Чхиуям
 Режиссёр: Нгай Хойфун, 
 Сценарист: Нгай Хойфун, Лён Чёк
 Ассистент режиссёра: Вон Тхитхун, Лён Чёк
 Постановка боевых сцен: Лиу Хокмин, Лам Муньва, Юнь Лункхёй, Джонни Чён, Соу Хоньсан, Лоу Куоквай
 Монтаж: 
 Оператор: Чхёй Ямъюк
 Дизайнер по костюмам: Лэй Кхэй
 Композитор: Чау Фуклён

Кассовые сборы 
После девяти дней кинопроката в Гонконге, проходившего с 7 по 15 июня 1979 года, общая сумма кассовых сборов составила 1 604 178,90 HK$.

Примечания

Ссылки 
   
 «История пьяного мастера» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «История пьяного мастера» в базе Гонконгского Киноархива
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru. 

Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1979 года
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах